Порфи́рий Ники́тич Крыло́в:
 Крылов, Порфирий Никитич (1850—1931) — русский ботаник, флорист и педагог, член-корреспондент АН СССР.
 Крылов, Порфирий Никитич (1902—1990) — советский художник, член Кукрыниксов, Герой Социалистического Труда.